Wolters är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert M. Wolters (född 1942), nederländsk teolog
 Albrecht Wolters (1822–1878), tysk teolog
 Alfred Wolters (1884–1973), tysk konsthistoriker
 Andreas Christian Wolters (1770–1827), tysk jurist och politiker
 Carsten Wolters (född 1969), tysk fotbollsspelare
 Christian Wolters (1912–1998), tysk konsthistoriker
 Frederick Wolters (1904–1990), amerikansk landhockeyspelare
 Friedrich Wolters (1876–1930), tysk historiker, poet och översättare
 
 Hans Edmund Wolters (1915–1991), tysk ornitolog
 Kara Wolters (född 1975), amerikansk basketspelare
 Maximilian Wolters (1861–1914), tysk dermatolog
 Nate Wolters (född 1991), amerikansk basketspelare
 Oliver W. Wolters (1915–2000), brittisk historiker
 
 Raymond Wolters (född 1938), amerikansk historiker
 Reinhard Wolters (född 1958), tysk historiker
 Rudolf Wolters (1903–1983), tysk arkitekt

Se även 
 Hofbrauhaus Wolters, tyskt bryggeri
 Wolters Kluwer, nederländskt informationsföretag
 Walters
 Wolter
 Wollter
 Wouters

Nederländska efternamn